Żłóbek Panewnicki – szopka ołtarzowa
 Żłóbek, inaczej Messier 44 – gromada gwiazd
 żłóbek – szopka bożonarodzeniowa, żłobek